Забавное — название населённых пунктов:

Россия 
 Забавное — село в Табунском районе Алтайского края.

Украина 
 Забавное — село в Изюмском районе Харьковской области.